Прову́лок Айвазо́вського — назва провулку в деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Провулок Айвазовського — провулок у місті Київ.
 Провулок Айвазовського — провулок у місті Феодосія.

Провулок Айвазовського — провулок у місті Ростов-на-Дону.

Див. також 
 Вулиця Айвазовського

Вулиці, названі на честь людей